Устинова, Анна Вячеславовна (род. 1959) — российская переводчица и писательница, автор детских детективов.
 Устинова, Анна Николаевна (род. 1985) — казахстанская легкоатлетка.